

Музика 
  — пісня з альбому «Добре знати» (Good to Know) американської співачки ДжоДжо, випущений 24 квітня 2020 року.
  — пісня японської співачки , випущена компанією Mastersix Foundation 2 жовтня 2013 року в Японії.

Фільми 
 1958 :  — фільм американського режисера  відомого, головним чином, через свою театральну діяльність.
 1970 :  — фільм італійського режисера .
 1982 : «Самотні серця» — австралійська кінокомедія 1982 року голландсько-австралійського кінорежисера , який був визнаний «найрозумнішим кіноавтором Австралії».
 1991 : «Самотні серця» — американський трилер 1991 року, у якому головні ролі виконали Ерік Робертс і Джоанна Кессіді.
 2003—2007 : «С.С. - Самотні серця» — серіал 2003—2007 років, також відомий як «Оранжеве графство».
 2006 : «Самотні серця» — трилер 2006 року американського режисера .